Ganzi bezeichnet:

 Garzê, den Autonomen Bezirk Garzê in der chinesischen Provinz Sichuan 
 Garzê (Kreis), einen Kreis in diesem Bezirk
 Garzê (Großgemeinde), eine Großgemeinde dieses Kreises